I XVII Campionati europei di nuoto in vasca corta si sono svolti a Istanbul, Turchia, dal 10 al 13 dicembre 2009 nell'impianto sportivo Abdi İpekçi Arena.

Medagliere

Podi

Uomini

Donne

Record battuti

Plurimedagliati

Collegamenti esterni

Campionati europei di nuoto in vasca corta
Competizioni di nuoto in Turchia
Competizioni sportive a Istanbul
Sport acquatici nel 2009